La National Cup di hockey su pista è il secondo torneo in ordine di importanza, dopo il campionato inglese di hockey su pista, istituito ed organizzato dalla federazione di pattinaggio dell'Inghilterra.

La squadra che vanta il maggior numero di coppe vinte è l' con 35 (l'ultima nel 1994), a seguire vi è il  con 13 (l'ultima nel 1991).

Formula 
Il torneo prevede la disputa dei quarti di finale, semifinali e finale con la formula dell'eliminazione diretta tramite partite di sola andata disputata generalmente in casa della squadra peggio classificata in campionato o di categoria inferiore durante la stagione precedente.

Albo d'oro

Riepilogo vittorie per squadra

Collegamenti esterni